Социалистическая единая партия России (СЕПР) — политическая партия, существовавшая в России с 2002 по 2008 год. В сентябре 2003 года, партия выступила одним из соучредителей  НПСР Родина, в декабре на Выборах в Государственную думу (2003) прошла в парламент в составе блока Родина.

Создание партии 
В 2001 году несколько социалистических партий объявили о слиянии. 29 сентября 2001 года Социалистическая партия России Ивана Рыбкина, «Духовное наследие» Алексея Подберезкина и Союз реалистов Нины Жуковой самораспустились, чтобы на учредительном съезде создать новую партию — Социалистическую единую партию России. Учредительном съезд новой партии состоялся 2 марта 2002 года в посёлке Московский. На учредительном съезде партия получила название Социалистическая единая партия России (Духовное наследие). Председателем партии был избран Иван Рыбкин, а генеральным секретарем — Алексей Подберезкин. Выступая перед делегатами, председатель партии заявил, что «конечной целью создаваемой партии является организация общества, предоставляющего максимальные возможности для самореализации одухотворенных личностей». В свою очередь генсек партии отметил, что «новая партия намерена вести диалог, как со своими союзниками, так и с соперниками на политической арене». Партия была зарегистирована в Министерстве юстиции РФ 21 августа 2002 года.

Раскол в блоке Родина 
Почти сразу после победы блока Родина на Выборах в Государственную думу (2003) года, в блоке начались конфликты между соучредителями. Лидер партии Народная воля и один соучредитель блока Родина Сергей Бабурин, создал альтернативную депутатскую фракцию Родина — Народная воля — СЕПР под своим руководством, в которую вошли депутаты, члены партии Народная воля и СЕПР в количестве 11 депутатов.

14 февраля 2004 года «Социалистическая единая партия России» провела два IV внеочередных альтернативных своих съездов, сторонники Рогозина, собрались в гостинице Россия под председательством Александра Ватагина, другой сторонники Глазьева в кинотеатре «Зарядье». Оба съезда считались легитимны, так как делегаты региональных отделений посетили оба съездов и голосовали на съезде сторонников Рогозина за Рогозина, на съезде сторонников Глазьева за Глазьева.

Роспуск 

12 апреля 2007 года лидер «Социалистической единой партии России» Василий Шестаков и лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов подписали соглашение о сотрудничестве и объединении.

26 мая 2007 года на съезде «Социалистической единой партии России», партия была распущена и её члены вошли в состав партии Справедливая Россия.

Руководство 
 Шестаков, Василий Борисович — председатель
 Епонешников Валерий Викторович — сопредседатель 
 Лазарева Наталия Владимировна — Председатель ЦИК партии, руководитель аппарата

См. также 
 Партия Родина
 Партия Народная воля
 Справедливая Россия

Ссылки 
 Архив сайта партии СЕПР 2007 года

Примечания 

Политические партии России